Punkt jury – odległość na skoczni wynosząca 95% jej rozmiaru, po osiągnięciu której sędziowie muszą naradzić się w sprawie kontynuowania zawodów i zastanowić nad bezpieczeństwem zawodników.

Jury rozstrzyga, czy w takim przypadku kontynuować rywalizację przy zachowaniu tej samej belki startowej i długości rozbiegu, czy zezwolić na dalsze jej przeprowadzenie z krótszego rozbiegu (zawodnik dostaje wtedy dodatkowe punkty za skrócony najazd, jeśli obowiązuje system rekompensaty) lub anulować jej wyniki i rozpocząć na nowo z krótszego rozbiegu (w pozostałych konkursach).

Przypisy 

Skoki narciarskie